Чжань Хаоцін і Латіша Чжань були чинними чемпіонками, але цього разу Латіша не змогла взяти участь через медичні причини. Хаоцін грала в парі з Ян Чжаосюань, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Надія Кіченок і Анастасія Родіонова.

Саманта Стосур і Чжан Шуай виграли титул, у фіналі перемігши пару Аояма Сюко і Лідія Морозова з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Hong Kong Tennis Open, парний розряд
2018